

Aziende 

 Hammond Clock Company – azienda statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hammond – villaggio della Contea di Piatt, Illinois
 Hammond – città della Contea di Lake, Indiana
 Hammond – città della Parrocchia di Tangipahoa, Louisiana
 Hammond – città della Contea di Aroostook, Maine
 Hammond – città della Contea di Wabasha, Minnesota
 Hammond – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Hammond – città della Contea di St. Croix, Wisconsin

Musica 
 Organo Hammond – strumento musicale

Persone 
 Albert Hammond (1944) – cantautore e musicista britannico
 Albert Hammond Jr. (1980) – chitarrista statunitense
 Aleqa Hammond (1965) – politica groenlandese
 Blaine Hammond (1952) – astronauta statunitense
 Brandon Hammond (1984) – attore statunitense
 Darrell Hammond (1955) – attore statunitense
 David Hammond (1881-1940) – pallanuotista e nuotatore statunitense
 Dean Hammond (1983) – calciatore inglese
 George S. Hammond (1921-2005) – chimico statunitense
 Hally Hammond, pseudonimo di Lorella De Luca (1940-2014) – attrice italiana
 Henry Hammond (1866-1910) – calciatore inglese
 Jay Hammond (1922-2005) – politico statunitense
 Jeffrey Hammond (1946) – bassista inglese
 Josh Hammond (1979) – attore statunitense
 Julian Hammond (1943-2022) – cestista statunitense
 Kay Hammond (1909-1990) – attrice inglese
 Laurens Hammond (1895-1973) – ingegnere e progettista statunitense, inventore dell'organo Hammond
 Leslie Hammond – fotografo sudafricano
 Mona Hammond, pseudonimo di Mavis Chin (1931) – attrice giamaicana
 N. G. L. Hammond (1907-2001) – accademico britannico
 Nicholas Hammond (1950) – attore statunitense
 Paul Hammond (1952-1992) – musicista inglese
 Richard Hammond (1969) – presentatore inglese
 Roger Hammond (1974) – ciclista su strada e ciclocrossista britannico
 Scott Hammond (1973) – batterista e percussionista inglese
 Winfield Scott Hammond (1863-1915) – politico statunitense

Personaggi immaginari
 Evey Hammond – personaggio principale del fumetto V for Vendetta
 George Hammond – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Hector Hammond – personaggio dei fumetti DC Comics
 Hammond – personaggio minore del manga e anime One Piece

Pagine correlate 
John Hammond